Makkara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Makkara (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Makkara (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar